Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1889 se dispute du 4 au .

EM Mayne remporte le simple dames. En finale, elle bat Ellen Blaxland.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer EM Mayne et Mabel Shaw.

En double mixte, la paire Eliza Fitzgerald et Robert Fitzgerald enlève le titre.

Faits marquants 
Ce tournoi s'est disputé à Sydney du 4 au .

EM Mayne, vainqueur du All comer's final remporte le titre. Lillian Scott, tenante du titre, ne s'est pas présentée pour le Challenge round.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer EM Mayne et Mabel Shaw. Les tenantes du titre 1888, Lillian et Zilla Scott, ne se sont pas présentées au Challenge Round.

En double mixte, la paire Eliza Fitzgerald et Robert Fitzgerald enlève le titre, battant les vainqueurs de l'édition précédente au Challenge Round.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau 
Championne en titre 1888, la paire EM Mayne - Dudley Webb est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1889
Sydney
1889 en Océanie
Mai 1889